Harvey kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald J.Harvey
 Mark S. Harvey
 Michael B. Harvey
 William Henry Harvey

Robotskapade auktorsförkortningar